OHD steht für
 Flughafen Ohrid
 Offizin Haag Drugulin
 Orascom Hotels and Development
 Hydroxylase Defizit (Mangel), siehe Klassische 21-OHD CAH

Abkürzung